

Musica 
 Reason to Believe – canzone di Tim Hardin del 1965, contenuta nell'album Tim Hardin 1, portata poi al successo da Rod Stewart nel 1971
 Reason to Believe – traccia dell'album Nebraska di Bruce Springsteen del 1982
 Reason to Believe – traccia dell'album Twisted by Design degli Strung Out del 1998
 Reason to Believe – traccia dell'album Dusk and Summer dei Dashboard Confessional del 2006
 Reason to Believe – album dei Pennywise del 2008
 Reason to Believe – singolo degli Arch Enemy del 2018

Film 
A Reason to Believe, film del 1995 di Douglas Tirola

Televisione 
 Qualcosa in cui credere (Reason to Believe) – episodio della tredicesima stagione di E.R. Medici in prima linea
 Una ragione per credere (Reason to Believe) – episodio della sesta stagione de La signora del West

Altro 
 Reason to Believe  – video di Jamie Thomas del 2005